De Players Championship Finals 2018 (ook bekend als de Mr Green Sport Players Championship 2018 voor sponsordoeleinden), was de 11e editie van de Players Championship Finals, een darttoernooi waaraan de top 64 uit de 22 Players Championship-toernooien deelneemt. Het toernooi werd gehouden van 23 tot 25 november in het Butlins Minehead Resort in Minehead.

De verdedigend kampioen was Michael van Gerwen. In de vorige editie versloeg hij in de finale Jonny Clayton. In de finale werd Van Gerwen met 11–9 verslagen door Daryl Gurney.

Opzet en gekwalificeerde spelers
Het toernooi kende 64 deelnemers. De deelnemers kwamen niet uit de PDC Pro Tour, maar alleen uit de 22 Players Championships. Er vond geen loting plaats. De deelnemers werden aan de hand van hun ranking in het schema geplaatst.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg £460.000, dat was evenveel als de vorige editie.

Wedstrijdschema

Laatste 64 

Darts in 2018
2018